Tarp kan henvise til flere stednavne:

 Tarp (Billum Sogn) – en bebyggelse i Billum Sogn
 Tarp (Brande Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brande Sogn
 Tarp (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse i Bryndum Sogn, Esbjerg Kommune
 Tarp (Hover Sogn) – en bebyggelse i Hover Sogn
 Tarp (Sønder Borris Sogn) – en bebyggelse i Sønder Borris Sogn
 Tarp (Sønder Felding Sogn) – en bebyggelse i Sønder Felding Sogn
 Tarp (Timring Sogn) – en bebyggelse i Timring Sogn
 Tarp (Vedersø Sogn) – en bebyggelse i Vedersø Sogn
 Tarp (Ølgod Sogn) – en bebyggelse i Ølgod Sogn
 Tarp (Slesvig) – en kommune i Slesvig-Holsten

Personer:

 Svend Erik Tarp - dansk komponist (1908-1994)